ВПКУ — аббревиатура:

 ВПКУ — Академия Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
 ВПКУ — Владивостокское президентское кадетское училище.